Матильда — жіноче ім'я.

Персоналії 
 Матильда — третя дочка імператора Священної Римської імперії Оттона II і імператриці Феофано.
 Матильда Булонська — графиня Булонська (з 1125) та, як дружина Стефана Блуаського, королева Англії.
 Матильда (королева Англії) — дочка Генріха I.
 Матильда (маркграфиня Тосканська) — маркграфиня Тосканська (1076–1115), головна італійська прихильниця папи Римського Григорія VII у суперечці про інвеституру.
 Матильда Шотландська — англійська королева, дружина англійського короля Генріха I.
 Матильда Кароліна Баварська — баварська принцеса з династії Віттельсбахів, донька короля Баварії Людвіга I та принцеси Саксен-Хільдбурґхаузенської Терези, дружина великого герцога Гессенського та Прирейнського Людвіга III.
 Матильда, королева Бельгії — королева-консорт Бельгії, дружина короля Бельгії Філіпа І, уроджена Матильда Марія Христина Жіслейн д'Удекем д'Акоз.
 Матильда Плантагенет — представниця англійської династії Плантагенетів, герцогиня Баварії та Саксонії, дружина Генріха Лева наймогутнішого монарха з династії Вельфів, дочка короля Англії Генріха ІІ та королеви Елеонори Аквітанської, зведена сестра майбутніх королів Англії Річарда I Левове Серце та Іоанна Безземельного.
 Матильда Августа Урахська — принцеса Урахська, донька першого герцога Урах Вільгельма та Теоделінди де Богарне, дружина Паоло Альтьєрі, князя Оріоло і Віано.

Інше

Техніка 
 Матильда I (танк) — британський середній піхотний танк 1930-х років.
 Матильда II (танк) — середній піхотний англійський танк періоду Другої світової війни. Також позначався як A12.

Фільми 
 Матильда — американська кінокомедія 1996 року
 Матильда — російський історичний фільм 2017 року
 Матильда: Мюзикл — музичний фільм 2022 року.